Mosdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Mosdorfer (1820–1876), österreichischer Politiker
 Franz Mosdorfer (1840–1905), österreichischer Politiker (Deutsche Volkspartei)